Domenig ist der Familienname folgender Personen:

 Aya Domenig (* 1972), japanisch-schweizerische Filmemacherin und Ethnologin
 Max Domenig (1886–1952), österreichischer Bildhauer
 Hans Domenig (Bildhauer) (1901–1976), österreichischer Bildhauer 
 Thomas Domenig (* 1933), Schweizer Architekt
 Günther Domenig (1934–2012), österreichischer Architekt
 Hans Domenig (* 1934), evangelischer Pfarrer, Fotograf und Autor
 Gerald Domenig (* 1953), österreichischer Künstler (Zeichnungen, Fotografien)
 Johannes Domenig (* 1961), österreichischer Bildhauer
 Hans Jürg Domenig (* 1964), Schweizer Unternehmer
Siehe auch:
 Domenik